Saint Lawrence (Malta), municipi de l'illa de Gozo (Malta)
 Saint Lawrence en anglès riu Sant Llorenç, gran riu d'Amèrica del Nord que desemboca als Grans Llacs
 St. Lawrence (Dakota del Sud)